Göteborgs pendeltåg, servizio ferroviario suburbano di Göteborg
 Stockholms pendeltåg, servizio ferroviario suburbano di Stoccolma